Проб () — латинське ім'я.

Відомі носії 

 Проб — римський імператор в 276—282 роках
 Проб (візантійський єпископ) — племінник римського імператора Проба, єпископ або Константинопольський патріарх (293—306)
 Проб (мученик) — християнський мученик і святий (пом. близько 304)
 Проб (Равенна) — єпископ Равенни (II ст.)
 Марк Валерій Проб — граматик (I століття)
 Секст Петроній Проб — пізньоримський аристократ і політик (IV ст.)
 Флавій Аніцій Петроній Проб — пізньоримський політик, консул 406 року
 Флавій Проб — східноримський політик, консул 502 року
 Конрад Проб — єпископ Тульський (13 століття) Століття)

Див. також 

 Додаток Проба